Danziger Platz steht für

 Danziger Platz (Darmstadt)
 Danziger Platz (Frankfurt am Main)
 Heinrich-Heine-Platz (Hannover) (von 1937 bis 1945)
 Danziger Platz (Ludwigshafen)